Ishikawa kan som auktorsförkortning betyda:

 Chiyomatsu Ishikawa
 Tadashi Ishikawa

Robotskapade auktorsförkortningar